Кинаше́вка () – село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина).

Расположено на р.Борзна в месте впадения в неё её притока - реки Борзенка.

Населённые пункты Борзнянского района